Florø SK é um clube esportivo da Noruega fundado em 12 de junho de 1912. Sua sede fica em Florø.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1912
Clubes de futebol da Noruega